Die Saison 2001 dauerte vom 29. April 2001 bis zum 23. September 2001. Das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gewann der Club an der Alster mit 2:1 gegen den Dürkheimer HC.

Abschlusstabellen 
Legende:

Endrunde 
Halbfinale und Finale fanden in Bad Dürkheim statt.

Quelle 
 

2001